Lamprochromus är ett släkte av tvåvingar. Lamprochromus ingår i familjen styltflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Styltflugor
Lamprochromus